Леди Ни́колас Ви́ндзор (), урождённая Па́ола До́йми де Лупи́с де Франкопа́н (; род. 7 августа 1969, Лондон, Англия, Великобритания) — .

Биография 
Паола Дойми де Лупис де Франкопан Шубич Зринская родилась 7 августа 1969 года в Лондоне (Англия, Великобритания) в семье Луи, принца де Франкопанского (1939—2018) и  (род. 1936), которые женаты с 1968 года.

Её отец, Луи, принц Франкопан, граф Доими де Лупис, родился в Сплите (Югославия). Среди его предков были представители старинной хорватской и итальянской знати. Отец Паолы перебрался из Хорватии в Англию после Второй мировой войны, где учился в школе-интернате и Оксфордском университете. Её отец — адвокат и бизнесмен, а мать, шведка Ингрид Деттер де Франкопан, профессор Стокгольмского университета и доктор Оксфордского университета.

Отец Паолы при рождении был известен как Луи Доими де Лупис. Позднее он добавил имя Франкопан и титул принца, предварительно приняв титул графа. Семья Доими де Лупис получила дворянское звание от австрийского императора Франца Иосифа I в 1855 и 1865 годах. Их право на использование имени и титулов рода Франкопан является спорным.

У Паолы есть три брата и сестра: Питер де Лупис де Франкопан (1971 г.р.), Николас де Лупис де Франкопан (1975 г.р.), Лоренс де Лупис де Франкопан (1977 г.р.) и Кристина де Лупис де Франкопан (1973 г.р.).

Образование и карьера 
Паола Виндзор говорит на семи языках. Она училась в школе Святого Павла для девочек и Уикомб-Эбби. Преподавала в Гонвиль и Киис колледже в Кембридже и Сорбонне. Паола Франкопан писала статьи для журналов Татлер и Вог.

Брак и семья 
Паола познакомилась со своим будущим мужем, лордом Николасом Виндзором, на вечеринке в Нью-Йорке в 1999 году по случаю наступления нового тысячелетия. Их помолвка была объявлена 26 сентября 2006 года. С 4 ноября 2006 года Паола замужем за  (род.1970), с которым она встречалась 7 лет до их свадьбы. Гражданская церемония бракосочетания состоялась в Лондоне, а церковная — в Ватикане (Церковь Санто-Стефано-дельи-Абиссини). Это был первый раз в истории, когда член британской королевской семьи женился в Ватикане.

У супругов есть три сына: Альберт Луи Филип Эдвард Виндзор (род.22.09.2007), Леопольд Эрнест Огастес Гелф Виндзор (род.08.09.2009) и Луи Артур Николас Феликс Виндзор (род.27.05.2014).

Титулы и стили 
 7 августа 1969 года — 19 октября 2006 года: «Принцесса Паола Доими де Лупис Франкопан Шубич-Зринская»
 19 октября 2006 года — настоящее время: «Леди Николас Виндзор».

Предки

Примечания

Ссылки 
 Paola Luisa Marica Frankopan Subic Zrinski, Countess Doimi de Lupis
 Фамильный сайт La Casata dei Lupi
 Генеалогия рода Доими де Лупис

Паола
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз
Шубичи
Зринские